Діамантова ліга ІААФ 2017 серія легкоатлетичних щорічних змагань Діамантової ліги ІААФ, яка проходила ввосьме і складалася з 14-ти турнірів.

Зміни

У 2017 році були прийняті зміни у формат змагання. Система минулих років, в якій спортсмени заробляли очки протягом усього сезону, а у фіналі мали змогу заробити вдвічі більше очок, була змінена на чемпіонатний формат, у якому кожний старт є кваліфікаційним етапом до фіналу. В кінці кваліфікації, 8 або 12 спортсменів, в залежності від дисципліни потраплять у фінал. Два фінали відбудуться у Цюриху і Брюсселі, по половині з 32 дисциплін; остаточний чемпіон Діамантової ліги визначиться лише по результатам фіналу.

Дисципліни

Система очок

У новій системі нарахування очок переможець етапу отримує 8 очок, срібний призер 7 очок і так далі на одне очко менше з кожним місцем; у кінці сезону, 8 або 12 спортсмені, в залежності від дисципліни, кваліфікуються у фінали.

Розклад 
У календарі 2017 року було таких 14 етапів:

Результати
Не включені в залік Діамантової ліги дисципліни виділені сірим кольором.

Чоловіки

Трекові дисципліни

Технічні дисципліни

Жінки

Трекові дисципліни

Технічні дисципліни

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Діамантова ліга
2017